Voici la liste des planètes mineures numérotées de 461001 à 462000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 461001 à 462000

461001-461100

461101-461200

461201-461300

461301-461400

461401-461500

461501-461600

461601-461700

461701-461800

461801-461900

461901-462000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000